Asterix – francia képregénysorozat;
 Astérix – az 1962-ben felbocsátott, első francia műhold.